Суперкубок Казахстана по футболу 2022 года () — 15-й розыгрыш Суперкубка Казахстана. В 2022 году было принято решение вернуться к одноматчевому розыгрышу Суперкубка с участием чемпиона Казахстана прошедшего сезона («Тобол») и обладателя кубка Казахстана («Кайрат»). Костанайский «Тобол» одержал победу со счётом 2:1 над алматинским «Кайратом» и во второй раз подряд стал обладателем Суперкубка.

Отчёт о матче

Примечания 

Суперкубок Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 2022 году
Матчи ФК «Кайрат»
Матчи ФК «Тобол» Костанай
К